Кара Блек і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Андреа Главачкова і Пен Шуай з рахунком 4–6, 4–6.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

жінки, парний розряд